Das Wort Zement bezeichnet:

in Naturwissenschaft und Technik
 ein Bindemittel für Beton und Mörtel, siehe Zement
 begrifflich davon abgeleitet, das Bindemittel Sorelzement
 das Vorläuferprodukt Romanzement
 der Verbundwerkstoff Faserzement
 die Spezialzemente Hochofenzement, Portlandhüttenzement, Schnellzement
 ein natürliches Bindemittel von Sedimentgesteinen, siehe Zement (Geologie)

in der Medizin
 einen  Bestandteil von Zähnen, siehe Wurzelzement
 ein Füll- oder Verbindungsmaterial beim Zahnersatz, siehe Zinkphosphatzement und Glasionomerzement
 Knochenzement zur Fixierung von Implantaten

in der Kultur
 ein Stück von Heiner Müller, siehe Zement (Theaterstück)
 ein Film der DEFA aus dem Jahr 1973, siehe Zement (Film)

Eigennamen
 Deckname eines geplanten Rüstungsbetriebs am Traunsee, siehe KZ Ebensee

Siehe auch:
Ziment